Marga peut désigner :

Religion 
 Marga : terme sanskrit désignant l'une des cinq voies du yoga dans la religion hindouiste.
 Marga Sacca : l'une des quatre nobles vérités du bouddhisme.
 Ananda Marga : nom d'usage d'un mouvement religieux récent basé en Inde.

Anthropologie 
 Un marga : clan chez les Batak du nord de Sumatra en Indonésie.
 Marga : nom de famille chez ces mêmes Batak.

Géographie  
 Marga : kecamatan du kabupaten de Tabanan sur l'île de Bali en Indonésie
 Marga : commune roumaine du județ de Caraș-Severin
 Marga (rivière) : affluent de la rivière Bistra en Roumanie (elle-même affluent de la rivière Timiș)

Personnalité 
 Anatole Marga (1843-1906), géographe et cartographe français ;
 Andrei Marga (né en 1946), philosophe, scientifique et politicien roumain ;
 Marga Boodts (1895–1976), femme qui prétendait être la Grand Duchesse Olga Nikolaevna de Russie ;
 Marga Gomez (née en 1960), comédienne, dramaturge et humoriste porto-ricaine/américaine d'origine cubaine ;
 Marga López (1924–2005), actrice argentino-mexicaine ;
 Marga Petersen (1919–2002), athlète allemand spécialisé dans les sprints ;
 Marga Scheide (née en 1954), ancien modèle et chanteuse néerlandaise ;
 Marga T ou Marga Tjoa (née en 1943, de son vrai nom Tjoa Liang Tjoe), nom de plume d'une femme de lettres indonésienne ;
 Marga van Praag (née en 1946), journaliste et présentatrice de télévision néerlandaise ;
 Marga, chanteur de reggae ;
 Imana Marga, athlète éthiopien qui a remporté les championnats du monde de cross-country 2011.

Cinéma 
 Marga : film allemand sorti en 2009.